Kobylnica (gemeente)
 Kobylnica (Pommeren)
 Kobylnica (Groot-Polen)